El Torneig de Parma 2021, oficialment conegut com a Emilia-Romagna Open 2021, és un esdeveniment de tennis sobre terra batuda. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 16 i el 22 de maig de 2021 dins la categoria WTA 250 de la WTA, i entre el 22 i el 29 de maig per la ATP 250 de l'ATP. Es va celebrar al President Tennis Club de Montechiarugolo, prop de Parma, Itàlia. Aquest torneig es va crear com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 amb llicència per una sola edició.

La tennista estatunidenca Coco Gauff va aconseguir el doblet amb les victòries individuals i de dobles. L'estatunidenc Sebastian Korda va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 

 
 
 
 

ATP Tour 2021
WTA Tour 2021
Competicions tennístiques a Itàlia
Parma